Курченко — українське прізвище.

Відомі носії прізвища
 Курченко Василь Єрофійович — український радянський діяч.
 Курченко Володимир Сергійович (1999—2022) — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Курченко Олена Олександрівна — український педагог та перекладач іспанської літератури й зокрема поезії.
 Курченко Сергій Віталійович — український бізнесмен, олігарх.

Див. також 
 2349 Курченко
Українські прізвища
Прізвища на -енко